Хаттерас, Гаттерас ():

 Хаттерас — мыс на побережье Северной Каролины, США.
 Хаттерас — барьерный остров на побережье Северной Каролины в составе Внешних отмелей.

См. также 
 Маяк мыса Хаттерас — маяк на Внешних отмелях в Северной Каролине, стоит на мысе Хаттерас около Бакстона.
  — национальное побережье США.
 «Путешествие и приключения капитана Гаттераса» — роман Жюля Верна.